Гора Карпинского:
 Гора Карпинского (остров Октябрьской Революции)
 Гора Карпинского (Урал)